Всемирный легкоатлетический финал — легкоатлетические соревнования, организованные международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Проводились раз в год с 2003 по 2009 годы. Первый легкоатлетический финал прошёл в 2003 году взамен финала Гран-при ИААФ. В 2009 году был заменён на Бриллиантовую лигу ИААФ. 

На соревнованиях выступали лучшие спортсмены, которые в течение всего спортивного сезона набрали наибольшее количество баллов. Спортсмены выступали в трёх сериях, где общее число этапов составляло 25. На каждых соревнованиях начислялись очки.

Количество баллов 
IAAF Golden League и IAAF Super Grand Prix
 1-е место — 20 баллов  
 2-е место — 16 баллов
 3-е место — 14 баллов          
 4-е место — 12 баллов          
 5-е место — 10 баллов            
 6-е место — 8 баллов         
 7-е место — 6 балла          
 8-е место — 4 балла 
 9 – 12-е места — 3 балла (начисление баллов на дистанции 1500 метров и выше)

IAAF Grand Prix
 1-е место — 10 баллов
 2-е место — 8 баллов
 3-е место — 7 балла
 4-е место — 6 баллов
 5-е место — 5 баллов
 6-е место — 4 балла
 7-е место — 3 балла
 8-е место — 2 балла
 9 – 12-е места — 1 балл (начисление баллов на дистанции 1500 метров и выше)

Легкоатлетические финалы

Ссылки 
 Результаты финала 2003 года
 Результаты финала 2008 года 
 Результаты финала 2009 года